Pedro Rodríguez peut désigner :
 Pedro Rodríguez, un cardinal espagnol du  ;
 Pedro Rodríguez de Campomanes (1723-1802), un ministre espagnol ;
 Pedro Rodríguez de la Vega (1940-1971), un pilote automobile mexicain.
 Pedro Rodríguez Rosero (né en 1966), un cycliste équatorien ;
 Pedro Rodríguez (né en 1987), un joueur de football espagnol ;
 Pedro Rodríguez Vergara (né en 1990), un footballeur international bonairien d'origine péruvienne.

Toponyme 

 Pedro-Rodríguez, une commune de la communauté autonome de Castille-et-León, dans la province d'Ávila, en Espagne.